Ledizione 1998-1999 della Bundesliga si è conclusa con la vittoria finale del , che ha conquistato il suo quindicesimo titolo. Il campionato è iniziato il 14 agosto 1998 e si è concluso il 29 maggio 1999.

Capocannoniere del torneo è stato Michael Preetz dell' con 23 reti.

Stagione

Avvenimenti 
In questo campionato il  di Ottmar Hitzfeld rimane in testa dalla seconda giornata al termine del torneo inseguito lungamente dal , che però chiude distaccato di quindici punti. In coda retrocede invece dopo trentaquattro anni di permanenza in Bundesliga il Borussia Mönchengladbach, che chiude all'ultimo posto.

Il Bayern è protagonista anche nella Champions League; qui i bavaresi sconfiggono anche il Kaiserslautern nei quarti, e arrivano successivamente a disputare la finale. La partita, che si gioca a Barcellona, vede però prevalere in modo rocambolesco il Manchester United: infatti il Bayern trova il gol in apertura con Mario Basler e mantiene il vantaggio fino al novantesimo, tuttavia gli inglesi segnano due gol a tempo scaduto e conquistano così la coppa.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Germania e ammessa alla fase a gironi della UEFA Champions League 1999-2000
      Ammesse alla fase a gironi della UEFA Champions League 1999-2000
      Ammesse al terzo turno di qualificazione della UEFA Champions League 1999-2000
      Ammesse alla fase a gironi della Coppa UEFA 1999-2000
      Retrocesse in 2. Bundesliga 1999-2000

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria finale verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
 Punti negli scontri diretti
 Differenza reti negli scontri diretti
 Differenza reti generale
 Reti realizzate in generale
 Sorteggio

Risultati

Tabellone 

Ogni riga indica i risultati casalinghi della squadra segnata a inizio della riga, contro le squadre segnate colonna per colonna (che invece avranno giocato l'incontro in trasferta). Al contrario, leggendo la colonna di una squadra si avranno i risultati ottenuti dalla stessa in trasferta, contro le squadre segnate in ogni riga, che invece avranno giocato l'incontro in casa.

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Classifiche di rendimento

Rendimento andata-ritorno

Rendimento casa-trasferta

Primati stagionali 
Squadre
 Maggior numero di vittorie: Bayern Monaco (24)
 Maggior numero di pareggi: Norimberga (16)
 Maggior numero di sconfitte: Borussia Monchengladbach (21)
 Minor numero di vittorie: Borussia Monchengladbach (4)
 Minor numero di pareggi: Kaiserslautern, Bayern Monaco (6)
 Minor numero di sconfitte: Bayern Monaco (4)
 Miglior attacco: Bayern Monaco (76 gol fatti)
 Peggior attacco: Friburgo (36 gol fatti)
 Miglior difesa: Bayern Monaco (28 gol subiti)
 Peggior difesa: Borussia Monchengladbach (79 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Bayern Monaco (+48)
 Peggior differenza reti: Borussia Monchengladbach (-38)
 Miglior serie positiva: Bayer Leverkusen (13, 4ª-16ª) 
 Peggior serie negativa: Bochum (7, 28ª-34ª) , Borussia Monchengladbach (7, 6ª-12ª) 
 Maggior numero di vittorie consecutive: Bayern Monaco (7, 17ª-23ª) 
Partite
 Più gol (10): 
Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen 2-8, 30 ottobre 1998
 Maggior scarto di gol (6): Wolfsburg-Borussia Monchengladbach 7-1
 Maggior numero di reti in una giornata: 43 gol nella 34ª giornata
 Minor numero di reti in una giornata: 11 gol nella 20ª giornata
 Maggior numero di espulsioni in una giornata: 6 in 18ª giornata

Individuali

Classifica marcatori

Media spettatori

Arbitri 

 Hellmut Krug (18)
 Markus Merk (17)
 Bernd Heynemann (16)
 Hartmut Strampe (16)
 Herbert Fandel (15)
 Jürgen Aust (14)
 Alfons Berg (14)
 Georg Dardenne (14)
 Lutz-Michael Fröhlich (14)
 Wolfgang Stark (14)
 Edgar Steinborn (14)
 Hermann Albrecht (13)
 Uwe Kemmling (13)
 Franz-Xaver Wack (13)

 Helmut Fleischer (12)
 Jürgen Jansen (12)
 Torsten Koop (12)
 Bernhard Zerr (12)
 Winfried Buchhart (11)
 Jörg Keßler (11)
 Lutz Wagner (11)
 Hans-Jürgen Weber (11)
 Florian Meyer (2)
 Peter Sippel (2)
 Christian Wack (2)
 Michael Weiner (2)
 Frank Gettke (1)

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 
 

Calcio nel 1998
Calcio nel 1999
1998-1999